Road Agent – film del 1941 diretto da Charles Lamont
Road Agent – film del 1952 diretto da Lesley Selander